Сушице (), бывш. Шюттенхофен () — город и муниципалитет с расширенными полномочиями в Пльзеньском крае Чехии. Расположен на берегу реки Отавы, в 60 км южнее административного центра региона, Пльзеня. Город основан чешским королём Пржемыслом Отакаром II в 1273 году.

Население

Города-побратимы 
Сушице входит в ассоциацию городов Дузельаж, объединяющую 24 города по всему Европейскому Союзу. Активное установление дружеских отношений с другими городами началось в 1991 году и теперь проводятся регулярные мероприятия, такие как ярмарки каждой из других стран и фестивали.

Примечания

Источники 
 
 

Сушице